Квінтен Тімбер (* 2001) — нідерландський футболіст, нападник.
 Юррієн Тімбер (* 2001) — нідерландський футболіст, захисник клубу «Аякс» і молодіжної збірної Нідерландів. Чемпіон Нідерландів.

Тімбер — неінкорпорована територія, округ Вашингтон
 Тімбер-Гіллс — переписна місцевість в окрузі Лебанон штату Пенсильванія.
 Тімбер-Коув — переписна місцевість в окрузі Сонома штату Каліфорнія.
 Тімбер-Лейк — місто в окрузі Дьюї штату Південна Дакота.
 Тімбер-Лейкс — переписна місцевість в окрузі Восач штату Юта.
 Тімбер-Пайнс — переписна місцевість в окрузі Ернандо штату Флорида.
 Біг-Тімбер — місто окружний центр округу Світ-Грасс штату Монтана.
 Кросс-Тімбер — місто в окрузі Джонсон штату Техас.
 Толл-Тімбер — переписна місцевість в окрузі Боулдер штату Колорадо.